Le terme Supreme Intelligence peut faire référence à :

  (« Supreme Intelligence » en VO) ou Supremor, un personnage de fiction appartenant à la race Kree et évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics.
 Supreme Intelligence, un label du producteur et disc jockey néerlandais Patrick van Kerckhoven (DJ Ruffneck).